La Gamage, rivière française, affluent de la Dordogne

 Siri Gamage, sociologue et anthropologue srilankais